

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Popowo Kościelne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka 
 Popowo Kościelne – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko

Zobacz też 
 Popowo, Popów